Vegard Swensen (ur. 22 października 1986 w Vollen) – norweski skoczek narciarski. Reprezentant klubu Asker Skiklubb.

9 lutego 2011 oddał pierwszy skok na przebudowanej skoczni Vikersundbakken. Uzyskał 162 metry. 4 lata później (13 lutego 2015) na tej samej skoczni uzyskał swój najlepszy życiowy rezultat wynoszący 216 metrów.

28 stycznia 2012 po raz pierwszy w karierze stanął na podium konkursu Pucharu Kontynentalnego, stając na najniższym stopniu podium w Bischofshofen. W sezonie 2011/2012 jeszcze dwukrotnie zajmował trzecią lokatę (w Brotterode i w Kuopio).

25 listopada 2012 po raz pierwszy w karierze zdobył punkty Pucharu Świata, zajmując 22. miejsce w zawodach w Lillehammer.

Znalazł się w składzie kadry B na sezon 2015/2016, jednak w lipcu 2015 ogłosił zakończenie sportowej kariery.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2006/2007: 104.
 sezon 2007/2008: 82.
 sezon 2008/2009: 47.
 sezon 2009/2010: 107.
 sezon 2011/2012: 10.
 sezon 2012/2013: 15.
 sezon 2013/2014: 77.
 sezon 2014/2015: 50.

Miejsca na podium konkursów PK 
  Bischofshofen – 28 stycznia 2012 (3. miejsce)
  Brotterode – 5 lutego 2012 (3. miejsce)
  Kuopio – 10 marca 2012 (3. miejsce)
  Planica – 3 lutego 2013 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2007: 45.
 2008: 61.
 2009: 88.
 2012: 60.
 2013: 64.

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Przypisy

Bibliografia 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1986